|-
| 153401 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153402 - ||  || 18 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153403 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153404 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153405 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153406 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153407 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153408 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153409 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153410 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153411 - ||  || 24 august 2001 ||  || 
|-
| 153412 - ||  || 25 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153413 - ||  || 20 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153414 - ||  || 23 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153415 - ||  || 27 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153416 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153417 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153418 - ||  || 26 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153419 - ||  || 23 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153420 - ||  || 25 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153421 - ||  || 27 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153422 - ||  || 25 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153423 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153424 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153425 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153426 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153427 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153428 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153429 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153430 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153431 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153432 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153433 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153434 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153435 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153436 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153437 - ||  || 24 august 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 153438 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153439 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153440 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153441 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153442 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153443 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153444 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153445 - ||  || 25 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153446 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153447 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153448 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153449 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153450 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153451 - ||  || 18 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153452 - ||  || 17 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153453 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153454 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153455 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153456 - ||  || 19 august 2001 ||  || 
|-
| 153457 - ||  || 19 august 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 153458 - ||  || 24 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153459 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153460 - || 2001 RN || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153461 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153462 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153463 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153464 - ||  || 10 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 153465 - ||  || 10 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 153466 - ||  || 10 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 153467 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153468 - ||  || 12 septembrie 2001 ||  || , 
|-
| 153469 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153470 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153471 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153472 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153473 - ||  || 9 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153474 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153475 - ||  || 14 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153476 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153477 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153478 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153479 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153480 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153481 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153482 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153483 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153484 - ||  || 14 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153485 - ||  || 14 septembrie 2001 ||  || 
|-
| 153486 - ||  || 12 septembrie 2001 ||  || 
|-
| 153487 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153488 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153489 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153490 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153491 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153492 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153493 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153494 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153495 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153496 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153497 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153498 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153499 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153500 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-